Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Syd Ball e Dick Crealy 8-6, 6-3.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (Campioni)

 Ilie Năstase /  Guillermo Vilas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1975